Dennistoun steht für:

 Dennistoun (Glasgow), ein Stadtteil von Glasgow (Schottland)
 Dennistoun-Gletscher, ein Gletscher in der Antarktis

Dennistoun ist Teil des Namens der folgenden Personen:

 Dennis Price (1915–1973), eigentlich Dennistoun Franklyn John Rose-Price, ein britischer Schauspieler
 James Robert Dennistoun (1883–1916), neuseeländischer Bergsteiger und Forschungsreisender